A Copa da Liga Japonesa de 2010 ou Nabisco Cup foi 35ª edição da mais tradicional Copa Japonesa. O Júbilo Iwata se sagrou campeão ao vencer por 5 a 3 o Sanfrecce Hiroshima na prorrogação.

Com o título o Júbilo Iwata se qualificou para disputar a Copa Suruga Bank de 2011 contra o vencedor da Copa Sul-Americana de 2010.

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Fase final
All times are Japan Standard Time (UTC+9)

Final

Premiação 

Copa da Liga Japonesa
Copa Liga Japonesa
Desporto no Japão em 2010